Сапе:

 Сапе — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Сапе — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Сапе — пролив в акватории Индонезии, разделяющий острова Сумбава и Комодо
  — район в округе Бима, Индонезия.